Denkinger ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Schöne-Denkinger, deutsche Klassische Archäologin
 Claudia Denkinger (* 1978), deutsche Tropenmedizinerin
 Jakob Denkinger (1589–1660), Abt des Chorherrenstifts Kreuzlingen
 Bernhard Denkinger (* 1956), österreichischer Architekt und Ausstellungsgestalter
 Simone Denkinger (* 1979), deutsche Biathletin, siehe Simone Hauswald

Siehe auch:
 Denkingen